Live at the Isle of Wight Festival 1970 — четвертий концертний альбом англійської групи The Who, який був випущений 29 жовтня 1996 року.

Композиції 
 Heaven and Hell - 5:16
 I Can't Explain - 2:45
 Young Man Blues - 6:06
 I Don't Even Know Myself - 6:11
 Water - 10:53
 Overture - 5:08
 It's a Boy - 1:33
 1921 - 2:27
 Amazing Journey - 3:19
 Sparks - 5:10
 Eyesight to the Blind (The Hawker) - 1:58
 Christmas - 3:25
 The Acid Queen - 3:41
 Pinball Wizard - 2:50
 Do You Think It's Alright? - 0:22
 Fiddle About - 1:15
 Tommy, Can You Hear Me? - 0:58
 There's a Doctor - 0:22
 Go to the Mirror! - 3:32
 Smash the Mirror - 1:16
 Miracle Cure - 0:13
 I'm Free - 2:24
 Tommy's Holiday Camp - 1:01
 We're Not Gonna Take It! - 9:37
 Summertime Blues - 3:24
 Shakin' All Over/Spoonful/Twist and Shout - 6:27
 Substitute - 2:10
 My Generation - 7:15
 Naked Eye - 6:33
 Magic Bus - 4:35

Склад 
 Роджер Долтрі — вокал
 Джон Ентвістл — бас гітара, бек-вокал;
 Кенні Джонс — ударні
 Піт Таунсенд — гітара, синтезатори, фортепіано

Джерела 
 Live at the Isle of Wight Festival 1970  allmusic
 Live at the Isle of Wight Festival 1970  last.fm

Альбоми The Who
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми